Ареф аль-Даджани () — мэр города Иерусалим с 1917 по 1918 год.

Биография 
Он родился в 1856 году в Иерусалиме и стал мэром города во время Первой мировой войны. Он инициировал первый Палестинский национальный конгресс в Иерусалиме в 1919 году и потребовал независимое палестинское правительство. Он поддерживал идею федерацию Палестины с Сирией и отвергал сионистские претензии.

Ареф аль-Даджани скончался 14 апреля 1930 года.

Ссылки 
 DAJANI, AREF (PASHA) (1856—1930)

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1856 году
Родившиеся в Иерусалиме
Умершие 14 апреля
Умершие в 1930 году